Taisto kan avse:

Personnamn
Taisto Sinisalo – finländsk politiker

Fartyg
Taisto 2 – en finsk motortorpedbåt av T-klass i tjänst 1943
Taisto 7 – en finsk motortorpedbåt av T-klass i tjänst 1946
Taisto 8 – en finsk motortorpedbåt av T-klass i tjänst 1944